Ashmunella chiricahuana är en snäckart som först beskrevs av Dall 1896.  Ashmunella chiricahuana ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
chiricahuana